Jim Clark kan avse flera personer:

 en brittisk racerförare, se vidare Jim Clark.
 en filmregissör, se vidare Jim Clark (filmregissör).
 en sheriff i Dallas County, Alabama, se vidare Jim Clark (sheriff).
 en paleontolog, se vidare Jim Clark (paleontolog).
en amerikansk entreprenör och datorpionjär, se vidare Jim Clark